Morafenobe (district), een district van Madagaskar
Morafenobe (stad), de hoofdstad van dit district